Swinton puede referirse a:

 Swinton (Glasgow), Escocia
 Swinton (Gran Mánchester), Inglaterra
 Swinton (Harrogate), Yorkshire del Norte, Inglaterra
 Swinton (Ryedale), Yorkshire del Norte, Inglaterra
 Swinton (Scottish Borders), Escocia
 Swinton (Yorkshire del Sur), Inglaterra
 Swinton O. Scott III, un director de animación